Джек О’Коннелл () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Джек О’Коннелл (род. 1990) — британский актёр.
 Джек О’Коннелл (род. 1994) — английский футболист.